Перша Ліга Туреччини 1986—1987  — 29-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул всьоме здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Генчлербірлігі взяв участь у Кубку володарів кубків 1987—1988 як володар Кубка Туреччини 1986—1987.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1986-1987
Туреччина
Туреччина
1986 у турецькому спорті
1987 у турецькому спорті